Cat Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cat Hill (Delaware)	
 Cat Hill (Kalifornien)	
 Cat Hill (Kentucky)	
 Cat Hill (New Mexico)	
 Cat Hill (Franklin County, New York)	
 Cat Hill (Putnam County, New York, 225 m)	
 Cat Hill (Putnam County, New York, 255 m)	
 Cat Hill (Westchester County, New York)	
 Cat Hill (Oregon)	
 Cat Hill (Rhode Island)	
 Cat Hill (Tennessee)	
 Cat Hill (Texas)	
 Cat Hill (Utah)	

Cat Hill bezeichnet eine Ortschaft  auf der Himmelfahrtsinsel im Südatlantik.